Vauxhall VXR8 – samochód sprzedawany przez Vauxhall Motors w latach 2007-2009 (odpowiednik samochodu HSV Clubsport)
 Vauxhall VXR8 – samochód sprzedawany przez Vauxhall Motors w latach 2010-2017 (odpowiednik samochodu HSV GTS)

VXR8